Сурта, Иван Захарович (1893—1937) — русский педагог, государственный деятель, академик АН БССР (1936).
 Сурта, Трофим Романович — могилёвский летописец конца XVII — начала XVIII веков, первый автор Могилёвской хроники.